Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Chicago Fall Tennis Classic 2021 des Damentennis. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die am 25. und 26. September 2021 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2021
Tennisturnier in Chicago